Tschengene Skele (bulg. Ченгене скеле) bezeichnet:

 Tschengene Skele (Bucht), eine Bucht am Schwarzen Meer, Bulgarien
 Naturschutzgebiet Tschengene Skele, ein Naturschutzgebiet an der Bucht Tschengene Skele